USS Toledo ist der Name dreier Schiffe der United States Navy, benannt nach der Stadt Toledo in Ohio:

USS Toledo (PF-33), eine Fregatte
USS Toledo (CA-133), ein Kreuzer der Baltimore-Klasse, in Dienst von 1946 bis 1960
USS Toledo (SSN-769), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1995

Toledo
Toledo (Ohio)